Mužská čtyřhra National Bank Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do deblové soutěže montréalského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár složený z Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho, který ve druhém kole nestačil na Ariela Behara s Gonzalem Escobarem.

Vítězem se stal třetí nasazený, nizozemsko-britský pár Wesley Koolhof a Neal Skupski, který ve finále zdolal britsko-australskou dvojici Daniel Evans a John Peers. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Od začátku spolupráce v lednu 2022 vyhráli již 45 utkání a získali šestou párovou trofej z osmi odehraných finále. Vévodili také průběžné klasifikaci párů pro závěrečný Turnaj mistrů. Koolhof na okruhu ATP Tour vybojoval třináctý deblový titul a pro Skupského to bylo dvanácté takové turnajové vítězství. Oba se v následném vydání žebříčku ATP ve čtyřhře posunuli na nová kariérní maxima, Koolhof na 3. místo a Skupski na 4. příčku.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

National Bank Open 2022